Бешпельти́р — село в Чемальском муниципальном районе Республике Алтай России, административный центр Бешпельтирского сельского поселения.

География 
Село расположено в долине реки Катуни, к югу от Горно-Алтайска, в месте, где реки Колбажак и Элюнга сливаются, образуя реку Узнезя, которая в районе села Узнезя впадает в Катунь.

Население

Исследования ДНК местных жителей 
В работе Kharkov et al. (2007) было определено, что 25 из 43 протестированных человек из Бешпельтира (58%) обладают Y-хромосомной гаплогруппой R1a1a-M17, у четырёх человек — O2-M122, у трёх — F-M89 (XG-M201, I-M170, J-12f2, K-M9), по два человека — J2-M172, N1a2b-P43 (ранее N1b, N1c2b), Q-M242 (XM25, M3), по одному человеку — DE-M1 (XD-M174), I1-M253, I2a1-P37, N1c1a-M178, P-92R7.

Примечания 

Населённые пункты Чемальского района